El término Chórmoz puede referirse a:

 El río Chórmoz, afluente del río Kama, en los Urales, Rusia.
 La ciudad de Chórmoz, del krai de Perm en Rusia, en la confluencia del río homónimo con el embalse del Kama.